Понтиви () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан. Входит в состав округа Понтиви.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны  Гельтас, Герн, Керфурн, Круасанвек, Ле-Сурн, Нуайяль-Понтиви, Понтиви, Сен-Гонри, Сен-Жеран и Сен-Тюрьо .

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен: в его состав вошли коммуны упраздненного кантона Бо.

С 1 января 2019 года состав кантона изменился: коммуны Бьёзи и Плюмельо образовали новую коммуну Плюмельо-Бьёзи.

1 января 2022 года коммуны Круасанвек и Сен-Жеран образовали новую коммуну Сен-Жеран-Круасанвек.

Состав кантона с 1 января 2019 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Бо (6 234 чел.)
 Гельтас (514 чел.)
 Герн (1 822 чел.)
 Герн (1 313 чел.)
 Керфурн (833 чел.)
 Ле-Сурн (2 104 чел.)
 Мельран (1 521 чел.)
 Нуайяль-Понтиви (3 605 чел.)
 Плюмельо-Бьёзи (4 355 чел.)
 Понтиви (15 604 чел.)
 Сен-Бартелеми (1 160 чел.)
 Сен-Гонри (1 106 чел.)
 Сен-Жеран-Круасанвек (1 317 чел.)
 Сен-Тюрьо (1 865 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 30,5 % голосов против 26,1 % у Марин Ле Пен и 16,5 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 57,8 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 28,1 %, Марин Ле Пен – 19,5 %, Франсуа Фийон – 17,9 %, Жан-Люк Меланшон – 17,7 %; 2 тур: Макрон – 70,0 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 29,2 %, Николя Саркози — 24,6 %, Марин Ле Пен — 17,0 %; 2 тур: Олланд — 54,9 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Морбиан представляют мэр коммуны Плюмельо-Бьёзи Бенуа Керо (Benoît Quero) (Разные правые) и вице-мэр коммуны Понтиви Суазик Перро (Soizic Perrault) (Республиканцы).

Ссылки 

Кантоны департамента Морбиан